Roscelin (féminisé en Rosceline) est un ancien prénom français. Il a été notamment porté par :
 Roscelin de Compiègne ( 1050- 1121), philosophe scolastique français ;
 Roscelin de Beaumont-au-Maine (?- 1176), vicomte de Beaumont ;
 Roussel de Bailleul, appelé aussi Roscelin (?-1078), aventurier normand.

Voir aussi 

 
 
 

Prénom masculin